Detta är en lista över sjöar i Bengtsfors kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Bengtsfors kommun. Listor över sjöar i grannkommuner: Dals-Ed, Mellerud, Åmål, Årjäng.

Lista

Externa länkar

Bengtsfors kommun
 Lista